Архиепископ Турку, а с 1817 года Архиепископ Турку и Финляндии — глава Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.

Список епископов

Католические епископы 

 Святой Хенрик ок. 1134—1156 (епископ Уппсалы)
 Rodolfus 1202?-1209?
 Folkvinus 1210?-1234?
 Tuomas 1234?-1245
 Bero 1248 или 1249—1258
 Ragvald I 1258—1266
 Catillus 1266—1286
 Johannes 1286—1290
 Maunu I 1291—1308
 Ragvald II 1309—1321
 Pentti 1321—1338
 Hemming 1338—1366
 Henrik Hartmaninpoika 1366—1367
 Johannes Pietarinpoika 1367—1370
 Johannes Westfal 1370—1385
 Bero Balk 1385—1412
 Maunu Olavinpoika Tavast 1412—1450
 Olavi Maununpoika 1450—1460
 Konrad Bitz 1460—1489
 Maunu Niilonpoika Särkilahti 1489—1500
 Lauri Suurpää 1500—1506
 Johannes Olavinpoika 1506—1510
 Arvid Kurki 1510—1522
 Ericus Svenonius 1523—1527
 Martti Skytte 1528—1550

Лютеранские епископы: Епископство Або (1554—1817)

Лютеранские архиепископы: Архиепископство Або и Финляндии (с 1817)

Примечания

Ссылки 
 «Финские храмы после перемен 1809 года», профессор Эйно Мурторинне